Ząbrowo ist der Name von vier Orten in Polen:

 Ząbrowo (Gościno) (ehemals Semmerow, Kreis Kolberg, Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern
 Ząbrowo (Iława) (ehemals Sommerau, Kreis Rosenberg, Westpreußen) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Ząbrowo (Świdwin) (ehemals Semerow, Kreis Belgard-Schivelbein, Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern
 Ząbrowo (Stare Pole) (ehemals Sommerau, Kreis Marienburg, Ostpreußen) in der Woiwodschaft Pommern